Ла Крос има више значења:
 Округ Ла Крос (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Ла Крос (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Ла Крос (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Ла Крос (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Ла Крос (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Ла Крос (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин